Список штатів Бразилії за грамотністю.

Список

Зовнішні посилання 

 Сторінка IBGE 

Списки:Бразилія
Освіта в Бразилії
Штати Бразилії
Населення Бразилії

Див. також